;Владимир Алексеевич Виноградов
 Виноградов, Владимир Алексеевич (1921—2017) — советский и российский историк экономики, организатор науки.
 Виноградов, Владимир Алексеевич (1943—1993) — советский футболист.